Kadel ist der Familienname folgender Personen:

 David Kadel (* 1967), Fernsehmoderator, Kabarettist, Autor und Coach
 Greg Kadel, US-amerikanischer Fotograf und Produzent von Werbefilmen
 Janus Kadel (1936–2006), deutscher Bildender Künstler
 Jürgen Kadel (* ca. 1973), deutscher Musiker und Künstler, siehe Finger & Kadel
 Julia Kadel (* 1986), deutsche Jazzpianistin und Komponistin

Siehe auch:
 Kadell